

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Stare Czaple – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel 
 Stare Czaple – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca

Zobacz też 
 Czaple Stare, Nowe Czaple, Czaple, Czapielsk